Quintus Hortensius, dictateur romain en 287 
 Hortensius, prénommé Lucius ou Quintus, consul désigné pour l'an 108 , mais il est poursuivi avant de pouvoir prendre ses fonctions.
 Quintus Hortensius Hortalus, célèbre orateur, avocat et consul romain de la première moitié du 
 Hortensius (Hortensius seu De philosophia liber) est un dialogue philosophique de Cicéron composé en 45 av J.-C.
 Hortensius, comte-duc d'Auvergne d'époque romaine entre 516 de 532.
 Hortensius, comte-duc mérovingien d'Auvergne en 533 (famille des Euphrasii).
 Martinus Hortensius, nom latin de l'astronome et mathématicien néerlandais Martin van den Hove (1605-1639)
 Hortensius Rousselin de Corbeau de Saint-Albin, un homme politique français du 
 Hortensius Béique, homme politique québécois de la première moitié du 

Homonymie de prénom